Сандик-Кая (фортеця) - Фортеця XIV-XV ст. с. Поляна, Крим
 Сандик-Кая (гора над містом Новий Світ)
 Садик-Кая (гора поблизу села Щебетовка)